Râul Braia se poate referi la:

 Braia - afluent al râului Capra
 Braia - afluent al Jiului de Vest